Викланд — фамилия.

 Викланд, Илон (род. 1930) — шведская художница, иллюстратор книг Астрид Линдгрен.
 Викланд, Ольга Артуровна (также Викландт; 1911—1995) — советская актриса.